Elektrizitätswerk Rathausen steht für:

 Elektrizitätswerk Rathausen AG, die Vorgängergesellschaft der Centralschweizerische Kraftwerke
 Kraftwerk Rathausen